Галочка

 Галочка — символ подтверждения
 Галочка — уменьшительно-ласкательное значение женского имени Галина
 Галочка — героиня книги «Приключения Незнайки и его друзей»